Arroyo
Arroyo (prezime)
Arroyo, pjesma grupe SWA
Arroyo Grande, Kalifornija
Arroyo de la Laguna
Arroyo Mocho
Arroyo Burro Beach
USS Arroyo
Arroyo Gardens, Teksas
Arroyo, Zapadna Virginia
Arroyo, Pennsylvania
Arroyo, Portoriko
Arroyo Valle
Arroyomolinos de León
Arroyo Colorado
Arrouya, Aroyat

Razdvojbe 
Arroyo Hondo
Arroyo Seco
Aroya